Эрсте Лига — международная хоккейная лига, объединяющая хоккейные клубы из Венгрии и Румынии. Главными спонсорами лиги является Erste Group. Ранее в лиге также выступали команды из Словакии, Сербии и Австрии.

История

Состав в сезоне 2020/2021 
<div ="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">

Чемпионы

Примечания

Ссылки 
 Erste Liga 
 Facebook

Хоккей с шайбой в Венгрии
Хоккей с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Хоккейные лиги